Вершины — топоним:

Россия 
 Вершины — деревня, Правдинский район Калининградской области.
 Вершины — посёлок в Елховском районе Самарской области.

Украина 
 Вершины — посёлок, Городнянский район Черниговской области.
 Вершины — ботанический заказник местного значения в Черниговской области.